Göranson ist der Familienname von:
 Gustaf Göranson (1886–1959), schwedischer Industrieller
 Sverker Göranson (* 1954), schwedischer General